Westling ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Westling (1897–1957), schwedischer Politiker
 Bosse Westling (* 1949), schwedischer Sänger
 Daniel Westling (* 1973), Prinz von Schweden, Herzog von Västergötland und Ehemann von Victoria von Schweden
 Ejnar Westling (1896–1961), schwedischer Komponist
 Georg Westling (1879–1930), finnischer Segler
 Håkan Westling  (* 1928), schwedischer Mediziner
 Hugo Westling (* 1930), schwedischer Volksmusiker
 John Westling, US-amerikanischer Universitätsdekan
 Kjell Westling (1942–2010), schwedischer Musiker und Komponist
 Ragnar Westling (1899–1973), schwedischer Komponist
 Richard Westling (1868–1942), schwedischer Pilzkundler
 Roger Westling (* 1961), schwedischer Biathlet
 Wolmar Westling (1845–1881), finnischer Architekt